Luisa de Borbón-Montpensier (1482 - 15 de julio de 1561) fue una noble francesa, duquesa de Montpensier, primogénita de Gilberto de Montpensier y Clara Gonzaga.

Biografía 
Era la hija mayor de Gilberto de Borbón, conde de Montpensier y de Clara Gonzaga, duquesa de Sessa. Fue hermana de Luis II de Montpensier y de Carlos II de Montpensier, que además era Carlos III de Borbón, conde de Clermont, duque de Châtellerault, delfín de Auvernia y condestable de Francia entre 1518 y 1522.

A este último le fueron retirados en 1523 todos sus títulos por el rey Francisco I de Francia, pues abandonó la corte francesa para dirigirse a la de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue entonces que intervino ante el rey para recuperar Montpensier, el rey aceptó y la transformó en la primera Duquesa de Montpensier.

Descendencia 
En 1499, se casó en primeras nupcias con Andrés III de Chauvigny, príncipe de Déols y vizconde de Brosse. Al enviudar en 1503, volvió a contraer matrimonio, esta vez con otro miembro de la Casa de Borbón, Luis de Borbón-Vendôme, príncipe de La Roche-sur-Yon, hijo del conde Juan VIII de Vendôme. De esta unión nacieron tres hijos:
 Susana de Borbón-Vendôme (1508-1570), casada en 1529 con Claudio I de Rieux, señor de Rochefort y de Assérac y conde de Harcourt y de Aumale.
 Luis de Borbón-Vendôme (1513-1582), duque de Montpensier, casado en 1538 con Jacqueline de Longwy, y luego en 1570 con Catalina de Lorena.
 Carlos de Borbón-Vendôme (1515-1565), príncipe de La Roche-sur-Yon, casado en 1544 con Felipa de Montespedon, señora de Beaupreau.

Luisa
Montpensier, Luisa
Duquesas de Francia del siglo XVI
Nobles francesas del siglo XV